Droga krajowa nr 70 (Czechy)
 Droga krajowa nr 70 (Polska)
 Droga krajowa nr 70 (Słowacja)